

Oosterhout, ville et commune du Brabant-Septentrional
 Oosterhout, village de la commune d'Overbetuwe, dans le Gueldre
 Oosterhout, anciennement partie d'Oosterhout (Gueldre), aujourd'hui quartier en développement de la ville de Nimègue